37-ото издание на наградите „Брит“ се състои на 22 февруари 2017 г. в лондонската „O₂ Арена“.

Водещи на церемонията са Ема Уилис и Дърмот Оари.

Изпълнения

Преди церемонията

По време на церемонията

Номинации 
Номинациите са обявени на 14 януари 2017 г.

Източници 

Брит
Музика в Лондон